Та́дж Джэ́ми Ги́бсон (; родился 24 июня 1985 года в Бруклине, город Нью-Йорк) — американский профессиональный баскетболист, выступающий за клуб НБА «Вашингтон Уизардс». Играет на позиции тяжёлого форварда.

Детство 
Гибсон родился в Нью-Йорке и посещал школу в Бруклине. В дальнейшем семья Гибсонов несколько раз переезжала, поэтому Тадж заканчивал обучение уже в Сан-Фернандо, Калифорния.

Карьера

Университет 

В 21 год Гибсон поступил в университет Южной Калифорнии, где он был членом братства «Фи Каппа Дельта» (ΦΚΨ). В 2006 году Гибсон был включён в сборную первокурсников NCAA.

НБА

Драфт 
В 2009 году Гибсон выставляет свою кандидатуру на драфт НБА, который проходил в Нью-Йорке. Его выбрали «Чикаго Буллс» под 26-м номером.

Чикаго Буллз (2009—2017) 
Гибсон выходил в стартовой пятёрке на позиции тяжёлого форварда большую часть своего первого сезона и запомнился хорошей игрой в защите. Гибсон был выбран в сборную новичков на матче новичков против второгодок НБА, во время звёздного уик-энда НБА. «Буллз» попали в плей-офф с восьмого места в восточной конференции и в первом раунде уступили «Кливленд Кавальерс».

В межсезонье в команду пришёл Карлос Бузер, прямой конкурент Гибсона за место в стартовой пятёрке, но Бузер получил травму руки и выбыл на первую четверть сезона. После выздоровления Бузера, Гибсон садится на скамейку запасных. «Буллз» занимают первое место в конференции и расцениваются, как одни из главных претендентов на титул. Однако, в плей-офф в серии из 5 матчей «Чикаго» проиграли «Майами Хит».

Оклахома-Сити Тандер (2017) 
23 февраля 2017 года Тадж Гибсон, Дуг Макдермотт и незащищённый выбор во втором раунде драфта 2018 года были обменяны в «Оклахома-Сити Тандер», в обратном направлении поехали Жоффре Ловернь, Энтони Морроу и Кэмерон Пэйн.

Миннесота Тимбервулвз (2017—2019) 
10 июля 2017 года Тадж Гибсон подписал контракт с клубом «Миннесота Тимбервулвз», воссоединивший с тренером Томом Тибодо. Он стал первым игроком в истории НБА с 67 номер на джерси, он взял этот номер в честь бруклинской школы, в которой учился.

Нью-Йорк Никс (2019—2022) 
9 июля 2019 года Гибсон подписал контракт с «Нью-Йорк Никс». 19 ноября 2020 года «Никс» отчислили Гибсона из состава. 7 января 2021 года Гибсон снова подписал контракт с «Никс». Он был вновь отчислен 8 июля 2022 года.

Вашингтон Уизардс (2022—настоящее время) 
19 июля 2022 года Гибсон подписал контракт с командой «Вашингтон Уизардс».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
 Страница на Yahoo! Sports
 Страница на сайте университета

Баскетболисты США
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Оклахома-Сити Тандер»
Игроки «Миннесота Тимбервулвз»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Вашингтон Уизардс»